Пётр Будзилович:
 Будзилович, Пётр Николаевич (1926—2019) — русский общественно-политический и церковный деятель.
 Будзилович, Пётр Михайлович (1863—?) — Георгиевский кавалер; полковник.